Theudas pode ser:
 Theudas: Rebelde judeu que se proclamou Messias.
 Theudas: discípulo de Paulo e suposto professor de Valentim.

Desambiguação